Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици у дворани 1994. године одржано је 12. и 13. марта. у Паризу (Француска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1992. у Глазгову није бранио Патрик Шеберг из Шведске.

Ово је први рут да је такмичење у скоку увис имало два нивоа, квалификације и финале. У финале је ишло 12 такмичара, а квалификациона норма је износила 2,26 m.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 скакача увис из 16. земаља.

  Белорусија (1)
  Бугарска (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (2)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Италија (2)
  Литванија (1)
  Норвешка (2)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Шпанија (1)
  Шведска (1)
  Југославија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1994. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1994. године пре почетка првенства (12. марта 1994), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1994.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Норма за пласман у синале износила је 2,26 м, коју је испунило четворо такмичара КВ, а остали осам пласирло се на основу постигнутих резултата. кв 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 13. марта 1994.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 23. Европског првенства у дворани 1970—1994.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1990. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1994 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1994. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1994.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани